Rekowo (gromada w powiecie bytowskim)
 Rekowo (gromada w powiecie łobeskim)